Населені пункти в Чехії:

 Гержманов (Ждяр-над-Сазавою)
 Гержманов (Дечин)